Die Elitserien (Schach) 2016/17 war die 29. Spielzeit der Elitserien, der höchsten Spielklasse im schwedischen Mannschaftsschach. Meister wurde der SK Team Viking, der den Titelverteidiger SK Rockaden Stockholm auf den zweiten Platz verwies. Aus der Superettan waren Malmö AS und der SK Rockaden Umeå aufgestiegen. Während Malmö den Klassenerhalt erreichte, musste Umeå zusammen mit der Schacksällskapet Manhem direkt wieder absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2016/17.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt vom 14. bis 16. Oktober 2016, am 14. Januar, 4. Februar und 4. März sowie vom 24. bis 26. März 2017, wobei allerdings je ein Wettkampf der vierten Runde erst am 5. Februar beziehungsweise 3. März 2017 und zwei Wettkämpfe der fünften Runde erst am 5. März 2017 gespielt wurden. Die ersten drei Runden wurden zentral in Kosta ausgerichtet, die letzten drei in Västerås.

Tabelle 

Anmerkung: Zur Ermittlung der Rangfolge der mannschafts- und brettpunktgleichen Mannschaften auf den Plätzen 6 und 7 wurden folgende Kriterien in absteigender Reihenfolge angewandt:
 Direkter Vergleich (dieser endete 4:4 unentschieden),
 Gesamtergebnis an den ersten vier Brettern (dort erreichten sowohl der Farsta SK als auch Kungstornet je 17 Punkte),
 Gesamtergebnis am fünften Brett (dort erreichte Farsta 3,5 Punkte, Kungstornet 2).

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim Sveriges Schackförbund

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 2016
Schachveranstaltung 2017